Walk Me Home (canção de Mandy Moore)
 Walk Me Home (canção de Pink)

Desambiguação